Аспелин () — фамилия. Известные носители:

 Аспелин, Вальдемар (1854—1923) — финский архитектор.
 Аспелин, Иоганн Рейнгольд (1842—1915) — первый финский археолог, основатель Национального музея Финляндии и музея Хельсинкского университета.
 Аспелин, Марианне (род. 1966) — норвежская кёрлингистка.
 Аспелин, Симон (род. 1974) — шведский теннисист, специализирующийся на игре в парах.